

Personen 
 Melle (voornaam), jongensnaam
 Johannes van Melle, Nederlands en Zuid-Afrikaans schrijver
 Melle Oldeboerrigter, Nederlands schilder, die zijn werk met Melle signeerde

Geografie 
 Melle (Uden), voormalige buurtschap, tegenwoordig een buurt van Uden, Nederland
 Melle (België), gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
 Melle (Duitsland), plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Melle (Frankrijk), gemeente in het Franse departement Deux-Sèvres
 Melle (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo
 Melle (Centraal-Afrikaanse Republiek)

 Mellé, gemeente in het Franse departement Ille-et-Vilaine

Bedrijven 
 Van Melle NV, fabrikant van snoepgoed, sinds 2001 Perfetti Van Melle

Zie ook 
 Melles (doorverwijspagina)
 Van Nelle